Coșula:
 Coșula, o comună în județul Botoșani, Moldova, România
 Mănăstirea Coșula, o mănăstire de călugări amplasată în satul Coșula
 Podul medieval din Coșula
 Pădureni (Coșula), Botoșani, un sat în comuna Coșula

Vezi și 
 Coșuleni (dezambiguizare)

Toponime românești